Никола́й Позняко́в:
 Позняков, Николай Иванович (1856—1910) — русский писатель, поэт, педагог и переводчик.
 Позняков, Николай Сергеевич (1893 — ок. 1969) — русский поэт и переводчик.